Agie (aussi : Agie de Selsaeten et : Agie de Selsaten) est une famille noble de Saint-Paul-en-Born qui s'est installée à Anvers au début du 19 siècle.

Histoire 
La lignée commence avec Pierre Agie, né à Saint-Paul-en-Born, qui a épousé Françoise Marie Nonan en 1757, également la première mention d'un membre de cette lignée. Son fils Grégoire (1775-1837) s'installe à Anvers où il fait fortune comme amateur. Le 21 mars 1890, les deux frères Gustave et Edmond ont été élevés dans la maison héréditaire noblesse héréditaire belge.

Descriptif de l'arme 
L'écu surmonté d'un heaume d'argent, le grillé, colleté et liseré d'or, doublé et attaché de gueules, au bourrelet de gueules, d'argent et d'azur, et aux lambrequins à dextre d'argent et de gueules, et à senestre d'argent et d'azur. Cimier: l'étoile de l'écu, entre un vol d'argent et de gueules. Devise: 'Age quod agis'.

Quelques descendants 
Charles-Grégoire Agie, armateur, président du tribunal de commerce et de la chambre de commerce d'Anvers, consul de Russie et membre du conseil provincial. Il a été marié à Françoise Béthune.

 Jr. Gustave Agie ( Anvers, 18 avril 1834 - Wommelgem, 11 novembre 1909), consul de Russie à Anvers. Il épouse Emma de Cock (1834-1885) à Anvers en 1863.
 Jr. Joseph Agie de Selsaeten (1870-1926), a été rebaptisé Agie de Selsaeten en 1914 par arrêté royal ; épousa jkvr à Anvers en 1900. Anne Goethals (1878-1960) et ils eurent six enfants. Il a été président du Royal Automobile Club d'Anvers et doyen du chapitre du Saint-Sacrement de la cathédrale d'Anvers. Ils eurent six enfants, dont quatre fils qui s'occupèrent de la postérité.
 Jr. Jacques Agie de Selsaten (1907-1983) ; marié jkvr en 1938. Marie Madeleine de Coppin de Grinchamps (1912-1996), fille de Marguerite de Gourcy-Serainchamps (1873-1923) par qui le Château de Melroy est entré dans ce genre
 Jr. dr. Joseph Agie de Selsaten (1940-2010),   fade up . hydrologue et amateur. A eu Augustin Tihange pour amant. 
 Jr. Jean Agie de Selsaten (1974), chef de famille
 Jr. Charles Agie de Selsaten (1941)
 Jr. Michel Agie de Selsaten (1969), pensionnaire du Château de Melroy
 Jr. Madeline Agie de Selsaten (2007),  fade up 
 Jr. Émile Agie de Selsaten (2006), 
 Jr. Edmond Agie (Anvers, 18 août 1836 - Wilrijk, 26 septembre 1900), consul de Russie, marié à Anvers en 1869 jkvr. Eléonore Mols (1848-1909), a eu deux filles et un fils, mais cette branche s'est éteinte en 1967 avec une fille.

Alliances nobles 
 Mols (1869), De Béthune (1890), Le Grelle (1896 et 1924), Goethals (1900), Ullens de Schooten (1938), De Coppin de Grinchamps (1938), De Woelmont (1939), Van Ypersele de Strihou ( 1961), De Bassompierre (1961), Rotsart de Hertaing de Kerchove d'Exaerde (1963), De Brouchoven de Bergeyck (1966), Ruffo de Bonneval de la Fare des comtes de Sinopoli de Calabre (1966), Van Wassenhove (1967), De Viron (1968), De Pierpont (1972), De Choffroy de Courcelles (1975), De Patoul (1980), D'Ursel (1986), De Ryckel (1998), De Maere d'Aertrycke (2001), De Decker (2001), De Schaetzen (2002), De Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck (2014)

Possède 
 Château de Melroy à Vezin (via les genres De Gourcy-Serainchamps, fondateur du château, et De Coppin de Grinchamps )

Famille noble belge